Szent Márton számos magyar település neve. (Szent Márton egyéb jelentéseit lásd: Szent Márton (egyértelműsítő lap).)

Szentmárton (Božjakovina)
Szentmárton, másképpen Aradszentmárton (Sănmartin), település Romániában Arad megyében
Szentmárton (Svätý Martin), település, Szenc része Szlovákiában, a Szenci járásban
Szentmárton (Martinček), település Szlovákiában a Rózsahegyi járásban
Szentmárton major, Zsitvaszentmárton része
Szentmárton puszta, valószínűleg a mai Káptalan major Kiskeszi (Nagykeszi) határában
Szentmárton, egykor önálló település - ma Szombathely városrésze, nevét és helyét a róla elnevezett utca őrzi.

További településnevek, melyekben a Szentmárton név szerepel:
Alsószentmárton (Baranya megye)
Belényesszentmárton (Bihar vármegye; Bihar megye, Románia)
Berettyószentmárton (ma Berettyóújfalu része, Hajdú-Bihar megye)
Borsodszentmárton, 1947-től Bükkszentmárton (Borsod vármegye; Heves megye)
Csíkszentmárton (Csík vármegye; Hargita megye, Románia)
Dicsőszentmárton (Kis-Küküllő vármegye; Maros megye, Románia)
Ecsedszentmárton (elpusztult település az ecsedi láp szélén, Szabolcs vagy Szatmár vármegyében)
Felsőszentmárton (Baranya megye)
Gödreszentmárton (ma Gödre része, Baranya megye)
Győrszentmárton (Pannonhalma)
Hegyhátszentmárton (Vas megye)
Hegyszentmárton (Baranya megye)
Hercegszentmárton (1950-től Marótszentmárton, majd még ugyanazon évben Márok része lett, Baranya megye)
Homoródszentmárton (Udvarhely vármegye; Hargita megye, Románia)
Kakszentmárton (Szatmár vármegye; Szatmár megye, Románia)
Kebeleszentmárton (Zala vármegye; Szlovénia)
Kemenesszentmárton (Vas megye)
Kisszentmárton (Baranya megye)
Kóródszentmárton (Kis-Küküllő vármegye; Maros megye, Románia)
Kunszentmárton (Nagykunság; Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Magyarszentmárton (Torontál vármegye; Temes megye, Románia)
Mezőszentmárton (Maros-Torda vármegye; Maros megye, Románia)
Muraszentmárton (Zala vármegye; Horvátország)
Nyárádszentmárton (Maros-Torda vármegye; Maros megye, Románia)
Őriszentmárton (Vas vármegye; ma Felsőőr része, Burgenland, Ausztria)
Pusztaszentmárton (rom. Mărtineşti), Kolozs megye, Románia
Rábaszentmárton (Vas vármegye; Burgenland, Ausztria)
Rózsaszentmárton (Heves megye)
Sopronszentmárton (Sopron vármegye; Burgenland, Ausztria)
Sósszentmárton (rom. Gligoreşti), Kolozs megye, Románia
Szalkszentmárton (Bács-Kiskun megye)
Szentmártonkáta (Pest megye)
Szentmártonmacskás (Kolozs vármegye; Kolozs megye, Románia)
Szépkenyerűszentmárton (Szolnok-Doboka vármegye; Kolozs megye, Románia)
Szerbszentmárton (Torontál vármegye; Temes megye, Románia)
Szigetszentmárton (Pest megye)
Szilvásszentmárton (Somogy megye)
Tápiószentmárton (Pest megye)
Tiszaszentmárton (Szabolcs vármegye; Szabolcs-szatmár-Bereg megye)
Tótszentmárton (Zala megye)
Turócszentmárton (Turóc vármegye; Szlovákia)
Váradszentmárton (Bihar vármegye; Bihar megye, Románia)
Zalaszentmárton (Zala megye)
Zsitvaszentmárton (Bars vármegye; Szlovákia)